Sveriges herrlandslag i handboll i Olympiska sommarspelen 2012 i London. Laget tog silver.

OS-truppen 2012
 Förbundskapten Staffan Olsson
 Förbundskapten Ola Lindgren

 Mattias Andersson, SG Flensburg-Handewitt
 Mattias Gustafsson, TuS Nettelstedt-Lübbecke
 Kim Andersson, KIF Köpenhamn
 Jonas Källman, BM Atlético de Madrid
 Magnus Jernemyr, FC Barcelona
 Niclas Ekberg, AG Köpenhamn
 Dalibor Doder, GWD Minden
 Jonas Larholm, SC Pick Szeged
 Tobias Karlsson, SG Flensburg-Handewitt
 Johan Jakobsson, Aalborg Håndbold
 Johan Sjöstrand, FC Barcelona
 Fredrik Petersen, AG Köpenhamn
 Kim Ekdahl Du Rietz, Rhein-Neckar Löwen
 Mattias Zachrisson, Eskilstuna Guif
 Andreas Nilsson, HSV Handball

Sveriges handbollslandslag